Roxana Díaz (actrice) (née 1972), actrice et mannequin vénézuélienne
 Roxana Díaz (athlétisme) (née 1981), athlète cubaine